Буковница — топоним

Польша 
 Буковница — село, гмина Кробя, Гостыньский повят, Великопольское воеводство.
 Буковница — село, гмина Грабув-над-Проснон, Остшешувский повят, Великопольское воеводство.
 Буковница — село,  гмина Терешполь, Билгорайский повят, Люблинское воеводство.
 Буковница — река, Нижнесилезское воеводство, приток Качавы, бассейн Одера.

Словения 
 Буковница — село, община Моравске Топлице, Прекмурье.
 Буковница (Буковницкое озеро) — озеро, Прекмурье.